

Persone

Bettini
 Aldo Bettini (1886–1929) – ciclista italiano
 Alessandro Bettini (1821-1898) – tenore italiano
 Amalia Bettini (1809-1894) – attrice italiana
 Angelo Bettini (1893-1944)  – avvocato, politico e partigiano italiano
 Antonio Bettini (1396-1487) – religioso italiano
 Bettino Bettini (1860-1930) – matematico italiano
 Cesare Bettini (1801-1855)  – pittore, litografo
 Claudio Bettini (1940-1997) – storico dell'arte italiano
 Daniele Bettini (1977) – pallanuotista italiano
 Domenico Bettini (1644-1705) – pittore italiano 
 Elio Bettini (1895-1943) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Emanuele Bettini (1917-2002) – poeta, scrittore e pittore italiano
 Ezio Bettini (1932-2018) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Fabio Bettini (1938-2012) – pugile italiano naturalizzato francese
 Filippo Bettini (1950-2012) – critico letterario e storico della letteratura 
 Gioacchino Bettiniì  (1911-1969) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giorgio Bettini (1936-2020) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giovanni Bettini (1938) – politico e docente italiano
 Giuseppe Bettini (1821-1889) – pittore e fotografo italiano
 Goffredo Bettini (1952) – politico italiano
 Gonzalo Bettini  (1992)  – calciatore argentino
 Lorenzo Bettini (1931-2008) – calciatore italiano
 Marco Bettini (1960) – scrittore, giornalista e autore televisivo italiano
 Mario Bettini (1584-1657) – gesuita, matematico e naturalista italiano
 Maurizio Bettini (1947) – filologo e antropologo italiano
 Paolo Bettini (1974) – ciclista italiano
 Pompeo Bettini (1862-1896) – poeta
 Renzo Bettini  (1913-1954) –  allenatore di calcio e calciatore italiano
 Sergio Bettini (1940-2011) – calciatore italiano
 Sergio Bettini (1905-1986) – storico dell'arte italiano
 Silla Bettini (1923-2003) – attore italiano
 Virginio Bettini (1942) – politico italiano

Cognomi composti
 Zelia Trebelli-Bettini (1836-1892) – cantante lirica francese

Altro 
 Ivan Bettini – personaggio della soap opera CentoVetrine
 Valerio Bettini – personaggio della soap opera CentoVetrine
 Tomba Claudio Bettini – tomba di Tarquinia